Фьюмичелло ():

 Фьюмичелло — река в Сан-Марино и Италии.
 Фьюмичелло — коммуна в Италии.